Lunar 2: Eternal Blue Complete, изначально выпущенная под названием  в Японии — компьютерная ролевая игра, разработанная компаниями Game Arts и Vanguard Works. Является продолжением Lunar: Silver Star Story Complete. Изначально издана в 1998 году в Японии на игровую консоль Sega Saturn, через год была портирована на PlayStation и переведена на английский язык компанией Working Designs. Lunar 2: Eternal Blue Complete является ремейком Lunar: Eternal Blue, которая была первоначально издана для дополнения Sega CD. Является частью игровой серии Lunar.

Как и в случае с первой игрой серии, Lunar 2 получил большое количество положительных отзывов за огромное количество используемого в игре материала. Особенно привлекательными для игроков стали персонажи, характеристики и навыки которых теперь стало проще развивать. Что касается двух главных персонажей, то по мере продвижения по сюжетной линии между ними разгорается пылкий роман. В игру добавлено большое количество диалогов, проработанных до мелочей. В игре присутствует несколько FMV-заставок, выполненных в стиле аниме, написан саундтрек, который был хорошо принят сообществом игроков. Также после окончания событий основной сюжетной линии игроки смогут завершить дополнительную главу — так называемый «Эпилог», который является необязательной частью приключений, но позволяет игроку свободно путешествовать по миру и увидеть вторую, «настоящую» концовку игры.

Сюжет 
Действие игры происходит примерно через тысячу лет после событий Lunar: Silver Star Story Complete. И снова Lunar (населенная людьми луна, вращающаяся вокруг планеты под названием Голубая Звезда ()) находится под угрозой уничтожения Зофаром (), злым божеством, ответственным за уничтожение жизни на Голубой Звезде, произошедшее тысячелетие назад. Возвращение Зофара явилось катализатором пробуждения от долгого сна Люсии () — девушки, на плечи которой была возложена важнейшая миссия: возродить жизнь на Голубой Звезде и избавить её от гнета Зофара.
Повествование ведется от лица Хиро (), молодого археолога, проживающего с дедушкой, бабушкой и ручным молодым драконом Руби () (которая сильно напоминает крылатую кошку из предыдущей игры серии, Нолл ()) в пустыне Сальян (). История начинается в местных руинах, где Хиро и Руби похищают драгоценный камень — Драконий Глаз (). После того, как камень оказывается у Хиро, активируется ловушка, вследствие чего герои спасаются бегством из руин, кишащих монстрами и другими многочисленными ловушками. На обратном пути в исследовательский аванпост, героев останавливает один из охранников Алфины, высокомерный и шумный Белый Рыцарь Лео (), который сообщает им, что на северо-западе от руин появился «Разрушитель» (), поэтому он просит героев незамедлительно вернуться домой. Прибыв домой, герои обнаруживают Лео, который пытается выведать информацию о близлежащих руинах (называемых Голубой Шпиль ()) у дедушки Хиро, Гвина () — пожилого археолога, в надежде, что тот поможет Лео проникнуть внутрь неподступных руин. Поняв, что от Гвина мало пользы, Лео уходит, чтобы обдумать появление так называемого «Разрушителя». Когда Хиро залезает на крышу своего жилища, он становится свидетелем таинственного света, исходящего от Голубого Шпиля. Он сообщает о недавно увиденном свечении дедушке, и они втроем отправляются на исследование руин.

Персонажи

Герои 
 
 Оригинальное имя: Хиро
 Местоположение: пустыня Сальян
 Возраст: 16
 Хобби: искатель сокровищ, путешественник
 Озвучивание в игре: Хикару Мидорикава / Чад Леттс

Хиро — смелый молодой авантюрист, живёт вместе с дедушкой Гвином и Руби. Поскольку Гвин — археолог, он много рассказывал Хиро об истории Лунара. Проникнув в Голубой Шпиль, внутри древнего подземелья они обнаруживают кристалл, в центре которого они находят девушку — Люсию. Будущее мира Лунар теперь зависит от этой девушки. Чем дальше герои продвигаются по сюжетной линии, тем сильнее проявляется любовь Хиро к Люсии и как только команда побеждает Зофара, Хиро убивается горем, так как понимает, что Люсия завершила свою миссию по спасению Лунара и их путешествие подошло к концу. В Эпилоге Хиро отправляется на поиски пути, ведущего на Голубую Звезду, чтобы вновь увидеться со своей возлюбленной. При помощи Звезды Дракона () Хиро все же удается добраться до Голубой Звезды и вновь воссоединиться с Люсией. Роль Хиро напоминает роль Алекса, из Lunar: Silver Star Story Complete. Отличием между ними является то, что Хиро — открытый для общения человек, в то время как Алекс больше замкнут в себе. Ещё одно большое различие состоит в том, что Хиро никогда не станет Драгонмастером, как Алекс.

 
 Оригинальное имя: Руби
 Местоположение: пустыня Сальян (?)
 Возраст: Неизвестно
 Хобби: быть рядом с Хиро
 Озвучивание в игре: Кумико Нисихара / Дженифер Стеджайл

Руби впервые появляется во время кражи Драконьего Глаза вместе с Хиро. По внешнему виду она напоминает Нолл из Lunar: Silver Star Story Complete и также, как и Нолл, представляет собой одновременно комического персонажа и наставника по отношению к главному герою. Чаще её поведение можно охарактеризовать как саркастическое, но в то же время с одной стороны она выступает в качестве помощника Хиро, который порой не может справиться в сложившейся ситуации, а с другой стороны Руби достаточно наивна и действует на основании эмоций. Руби и Хиро росли вместе с самого детства. Первоначально у Руби к Хиро появляется обида и ревность, так как он уделяет больше внимания Люсии. В итоге, Руби присоединяется к Ноллу и вступает в группу Четырёх Драконов () в качестве Красного Дракона. Роман между Руби и Ноллом проявляется только к концу игры в достаточно неявной форме.

  ()
 Оригинальное имя: Гуэн
 Озвучивание в игре: Масахаро Сато / Не указан

Гвин — чудаковатый пожилой учёный, мечтающий оставить свой след в археологии, также Гвин является приемным дедушкой Хиро. Несмотря на свой преклонный возраст, Гвин обладает целебной магией. Он посвятил всю свою жизнь изучению Голубой Башни и стал в этом деле экспертом. Он сопровождает Хиро, Руби и Люсию в древних руинах, Голубом Шпиле, но в итоге навсегда покидает команду, так как слишком стар для приключений.

 
 Оригинальное имя: Люсия
 Местоположение: Голубая Звезда
 Возраст: Неизвестно
 Хобби: Пение
 Озвучивание в игре: Тиса Ёкояма / Келли Уивер

Люсия — девушка-защитник родом с Голубой Звезды. Она существует на протяжении тысячи лет, наблюдая за Голубой Звездой до момента, пока она не станет пригодной для жизни планетой. Из её объяснений следует, что её миссия связана исключительно с поиском Алфины, поскольку богиня не предприняла никаких действий по устранению Зофара. Она не имеет никакого понятия о человеческом обществе, человеческих эмоциях и чувствах, также как и о своих собственных чувствах. Также Люсия имеет склонность воспринимать все буквально. По мере продвижения по сюжетной линии, личность Люсии преображается: она влюбляется в Хиро и противостоит вместе с ним возрождению Зофара. После того как Зофар терпит поражение, она возвращается на Голубую Звезду, чтобы сосредоточиться на восстановлении жизни на планете ещё раз, но в конечном счете её останавливает Хиро. С помощью Глаза Дракона он находит путь на Голубую Звезду. В бою игрок не может управлять ею, поэтому она сама будет использовать магию против врагов и лечить членов команды в зависимости от ситуации. В отличие от других персонажей, Люсия не имеет «близнецов» из Lunar: Silver Star Story Complete.

 
 Оригинальное имя: Ронфа
 Местоположение: Деревня Ракули
 Возраст: 19 (на объявлении о розыске было указано, что ему 45 лет)
 Хобби: Азартные игры, выпивка
 Озвучивание в игре: Рютаро Окиаю / Нэд Шафт

Изначально, герои слышат упоминания о Ронфаре, как об известном могучем священнике и целителе, но когда он встречается им на пути, они видят, что он просто напросто алкоголик, любитель разгульной жизни и азартный игрок. При первой встрече он всячески отрицает, что когда либо был священником, но как только понимает, что Хиро и Люсия могут послужить ключом избавления от его печального прошлого и возвращению к его потерянной любви Маури (), он соглашается отказаться от своей легкомысленной жизни, чтобы помочь команде в их приключениях. Ронфар берет на себя роль целителя, как и Джессика в Lunar: Silver Star Story Complete, выступающей в качестве основного хилера партии, хотя фактически его личность больше походит на Кайла, чем на кого либо ещё (основным отличием между ними состоит в том, что Кайл совершает преступления для удовольствия, а Ронфар — чтобы забыть чувство вины перед Маури).

 
 Оригинальное имя: Дзин
 Местоположение: Неизвестно
 Возраст: 18
 Хобби: Танцы
 Озвучивание в игре: Ая Хисакава / Дженифер Стеджайл

Джин появляется на пути персонажей в роли танцовщицы путешествующего каравана. Она создает впечатление доброго, отзывчивого человека, но в то же время кажется, что она скрывает тайну своего темного прошлого. Позже выясняется, что она раньше была членом культа Темного Дракона () — культа, который тренирует машин-убийц, не имеющих ни мыслей, ни эмоций. Она отказалась от жизни убийцы и пыталась забыть все воспоминания, связанные с прошлой жизнью. В итоге она решила кардинально поменять свою жизнь (с помощью Ланна (), хотя она и не знала, что это тот же человек, что управлял культом Темного Дракона) и принять другое учение под названием Кулак Голубого Дракона (). Когда она узнает, что Ланн — мастер боевых искусств культа Темного Дракона, ей приходится смириться с этим. После победы над Зофаром она возвращается к своему каравану, вновь занявшись своим любимым делом — танцами. На протяжении большей части игры, Джин повторяет роль Кайла из Lunar: Silver Star Story Complete, роль бойца, который (по крайней мере, в начале игры) сильнее, чем главный герой. Также её можно сравнить с Нэшем в том, что некоторые её магические атаки вызывают негативное изменение статуса, а также с Джессикой, как характером, так и её личностью в целом.

 
 Оригинальное имя: Рэмина
 Местоположение: Вэйн
 Возраст: 16
 Хобби: Зарабатывание денег
 Озвучивание: Мэгуми Хаясибара / Кэти Острандэр
Лемина является потомком Мии Аусы и Нэша из Lunar: Silver Star Story Complete, а также занимает пост молодого премьера Магической Гильдии Вэйна (). Лемина — точная копия своего предка, Мии, так как они обе одинаково талантливы в магии, но в то же время у Лемины отсутствуют все положительные стороны и манеры, что были у Мии. Она напориста, самодовольна, чрезмерно активна и наивно полагает, что восстановление Вэйна произойдет до того, как она умрет. В компании Хиро она играет роль чёрного мага и вымогательницы различных ценностей. Она всегда пытается (что чаще заканчивается провалом) продать различные ценные вещи команды, которые им либо не нужны, либо которых нет у неё, просто из зависти. Зачастую она использует в своем разговоре наречие «очень» там, где она чувствует себя как-то по-особому, например, она говорит «очень спешу» всякий раз, когда испытывает нетерпение. Несколько раз, на протяжении всей игры она тонко намекает Хиро, что он ей нравится, но, тем не менее, она осознаёт, что Хиро любит Люсию.

 
 Оригинальное имя: Нал
 Местоположение: Неизвестно
 Возраст: 1500—1600 (приблизительно)
 Хобби: Караоке
 Озвучивание: Рика Мацумото / Мэт Этвуд

Нолл — древний Белый Дракон из предыдущей части игры, когда-то помогавший Алексу в его приключениях. По ходу развития событий игры он демонстрирует три формы, в которые может превращаться: оригинальную форму летающего белого кота, форму дракона и новую, его любимую форму юноши-хулигана со своеобразным мироощущением. Герои впервые встречают его на вершине Табен (), где он присматривает за большой группой детей-сирот. Однако его магические способности были запечатаны Галеоном, поэтому Нолл не сможет помочь команде до тех пор, пока печать не будет снята. После того как печать снята, Нолл и другие драконы объединяются, чтобы разрушить столицу города лже-Алфины, Пентагулию ().

Злодеи 
 
 Оригинальное имя: Зон Фараон
 Возраст: Бессмертен
 Озвучивание: Иэмасу Каюми / Т. Оуэн Смит

Зофар — главный злодей игры, бог разрушения, тьмы и зла. Он прибыл на Голубую Звезду, когда она ещё была заселена людьми. Его злом был пронизан каждый уголок Голубой Звезды, но в то время Алфине удалось запечатать силы Зофара, и его план по захвату мира провалился. И теперь Зофар вновь возвращается, и на этот раз он планирует захватить мир Лунара, создав новый культ поклонения лже-Алфине. В конечном счете, Зофар был побежден и изгнан в преисподнюю силами Хиро, Люсии и других героев.

 
 Оригинальное имя: Алфина
 Местоположение: Неизвестно
 Возраст: Неизвестно
 Хобби: Нарциссизм
 Озвучивание в игре: Сихо Ниияма / Кэти Стэк

Чтобы контролировать своих последователей Зофар использовал образ богини Алфины в качестве лидера своего нового культа. Её настоящее имя никогда не упоминается в игре, но по мере продвижения по сюжету становится ясно, что она простой человек, без каких либо сверх способностей. Более того, она — пешка в его игре по захвату мира. Лже-Алфина служит Зофару в надежде, что он подарит ей вечную молодость и красоту. После разрушения Пентагулии, Хиро и Люсия приходят в башню Богини и тогда Зофар превращает лже-богиню в отвратительное чудовище с целью задержать героев, а не для того чтобы убить их. Герои быстро одерживают победу на ней и спешат на вершину башни Богини.

Четыре легендарных героя и Драгонмастер 
Драгонмастер и четыре легендарных героя являются прислужниками Лже-Алфины, а также одними из немногих, кому позволено находиться рядом с ней.

 
 Оригинальное имя: Галеон
 Местоположение: Вэйн (100 лет назад)
 Возраст: Неизвестен (на самом деле уже мёртв)
 Хобби: Коллекционирование старинных книг
 Озвучивание: Рокуро Ная / Джон Трюитт

Галеон является лидером Четырёх легендарных героев и правой рукой Зофара, а также одним из немногих, кто вернулся из предыдущей части игры. Он утверждает, что Зофар воскресил его, чтобы он смог отомстить миру за его уничтожение (в Lunar Silver Star Story Complete). Вскоре после встречи у входа в Пентагулию, Галеон спасает героев от Белого Рыцаря Лео, чем очень удивляет Хиро и остальных героев. Однако позже выясняется, что Галеон является Драгонмастером, прислуживающим Лже-Алфине. При этом он не желает, чтобы его называли Драгонмастером, возможно, из-за уважения к Дайну. Основным отличием от оригинального Lunar 2: Eternal Blue является то, что Галеон постоянно препирается с лже-Алфиной, всякий раз как встречает её на своем пути. После того как Зофар возродил и поглотил Крепость Алфины, появляется Галеон, утверждающий, что должен прибыть в Вэйн и казнить компанию Хиро. Когда Галеон терпит поражение, выясняется, что на самом деле он выступал против Зофара (по этой причине он сохранил жизнь Хиро и остальным героям). Галеон отдаёт свой меч Хиро и призывает стороны доверять друг другу, а также приложить все усилия в борьбе против Зофара. Как только Зофар понимает, что Галеон обманывал его всё это время, он изгоняет его обратно в преисподнюю.

В Lunar 2 Галеон отлично владеет мечом, в то время как в Lunar: Silver Star Story Complete он был превосходным магом. Галеон неравнодушен к феям. Как известно, однажды Галеон спас нескольких фей от надвигающейся опасности, которые встретились им на просторах мира Lunar.

 
 Оригинальное имя: Лео
 Местоположение: Деревня Ракули
 Возраст: 19 лет
 Хобби: Бой на мечах
 Озвучивание: Синъитиро Ота / Тай Уэбб

Лео является одним из Четырёх легендарных героев, лидером гвардии Алфины и командиром корабля Dragonship Destiny. Он ищет Разрушителя, демона, который по предсказаниям должен был явиться с небес и уничтожить мир Lunar. В итоге он приходит к выводу, что этим демоном-разрушителем является Люсия. Он повсюду преследует героев на своем корабле, пока не начинает сомневаться в своей правоте. Позже он приводит героев в город лже-богини Алфины, Пентагилию, тем самым предопределив их дальнейшую судьбу, которая теперь находится в руках коварной лже-богини. Когда Лео понимает, что он был обманут лже-Алфиной, он надевает маску и перевоплощается в образ Мистира (), чтобы помочь героям, не вызвав подозрений. В тот же момент он осознает, что всю жизнь был лишь марионеткой в руках Зофара. Лео вызывает на поединок Хиро. После своего поражения, Лео отдает Хиро корабль Dragonship Destiny и уходит искать смысл жизни. На протяжении всей игры он вступает в группу несколько раз, после чего вновь покидает её. Окончательно он присоединяется к команде лишь в эпилоге. В бою он играет роль атакующего персонажа, неплохо управляющегося с мечом.

 
 Оригинальное имя: Райнас
 Местоположение: Горам
 Возраст: неизвестен
 Хобби: физические упражнения
 Озвучивание: Масахару Сато / Блэйк Дорси

Ланн является одним из Четырёх легендарных героев и губернатором города Мерибия. Он также является тайным лидером культа Темный Дракон (), организации, посвящённой боевым искусствам, которая готовит убийц, использующих благородную силу Синего Кулака Дракона в своих коварных целях. Когда Джен была ещё ребёнком, он взял её под свою опеку в культ Темного Дракона и сделал из неё бесчувственную машину-убийцу. Однако она противилась этому, поэтому он постоянно подавлял её воспоминания. Когда культ Темного Дракона (с Ланн во главе) был раскрыт, Джен вынуждена была противостоять Ланну. В конечном итоге, она одержала над ним победу. Осознав свои ошибки, Ланн бросает культ и возвращается на сторону добра.

 
 Оригинальное имя: Борган
 Местоположение: Вэйн
 Возраст: неизвестен
 Хобби: коллеккционирование марок
 Озвучивание: Дайсукэ Гори / Дин Уильямс

Один из Четырёх легендарных героев, правитель Нового Вэйна и гильдии магов. В игре он появляется достаточно рано, после того, как он похищает мать Лемии, Мирию. Хотя он представляется как могущественный волшебник, на самом деле у него практически нет магических сил, а вся его магическая энергия заимствована у Чёрного Дракона. Борган поработил людей, чтобы реализовать свою мечту о создании Нового Вэйна, элитного, «утопического» волшебного города, призванного заменить старый Вэйн. Он также надеется использовать Новый Вэйн для реализации своих романтических фантазий с матерью Лемии, потешив тем самым чувство собственного достоинства. В конечном счете, Борган терпит поражение от компании Хиро. Позже он осознает, что все это время ошибался и шёл по ложному пути, хотя он (к сожалению для Лемии) все ещё питает чувства к Мирии.

 
 Оригинальное имя: Маули
 Местоположение: деревня Ракули
 Возраст: 16 лет
 Хобби: кулинария
 Озвучивание: Кумико Ватанабэ / Эммуна Хаузер

Одна из Четырёх легендарных героев, Маури является сестрой Лео. Много лет назад она была обручена с Ронфаром, но в итоге они расстались, что привело к тому, что Ронфар скатился до азартных игр и выпивке. В конечном счете она получает звание «Красной жрицы» среди Четырёх легендарных героев. Это происходит после того, как в неё вселился демон, который заставил её служить Зофару (демон, вселившийся в неё, был ничем иным, как причиной, по которой Ронфар бросил её). Позже выясняется, что зелье, которое использовалось для лечения её болезни, на самом деле было кровью Зофара. Кровь была использована, чтобы поработить её тело и душу. Когда демон, завладевший телом и душой Маури, терпит поражение от Ронфара, Маури вновь обретает себя и возвращается к Ронфару.

Критика 

Lunar: Eternal Blue получила положительные отзывы как на Sega Saturn, так и на Playstation.

Примечания 

Компьютерные игры 1998 года
Игры для PlayStation
Игры для Sega Saturn
Ремейки компьютерных игр
Компьютерные игры, разработанные Game Arts